Леманн,  — немецкая фамилия (вариант русской передачи — ).

Известные носители:
 Леманн, Алиша (род. 1999) — швейцарская футболистка.
 Леманн, Ганс (1915—1981) — немецкий офицер-подводник, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Леманн, Джордж (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в ЕПБЛ, НБА, АБА и ЕБА.
 Леманн, Жорже Паулу (род. 1939) — бразильский инвестор, миллиардер.
 Леманн, Инге (1888—1993) — датский геофизик, сейсмолог, преподаватель Королевского общества в Лондоне.
 Леманн, Йенс (род. 1969) — немецкий футболист.
 
 Леманн, Майкл (род. 1957) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Леманн, Маттиас (род. 1983) — немецкий футболист, полузащитник и капитан клуба «Кёльн».
 Леманн, Николаус Иоахим (1921—1998) — немецкий математик.
 Леманн, Пауль (1884—1964) — немецкий филолог, руководящий сотрудник Аненербе.
 Леманн, Роберт (род. 1984) — немецкий конькобежец.
 Леманн-Вилленброк, Генрих (1911—1986) — немецкий офицер-подводник.

См. также 
 Леман